parabola, másodfokú görbe, a kúpszeletek egyike
 parabola, irodalmi műfaj, a példabeszéd másik elnevezése
 Parabola, a Magyar Televízió által 1972-1992 között készített szatirikus politikai műsor  
 parabolaantenna, műholdvételhez, illetve mikrohullámhoz használt antennafajta